Fukuoka – port i największe miasto japońskiej wyspy Kiusiu
 Prefektura Fukuoka – prefektura znajdująca się na wyspie Kiusiu w Japonii
 Maraton w Fukuoce – bieg uliczny rozgrywany corocznie (na początku grudnia) na ulicach Fukuoki
 Masanobu Fukuoka – japoński rolnik i filozof, prekursor naturalnego rolnictwa i przywracania roślinności na tereny zniszczone działalnością człowieka
 (8159) Fukuoka – planetoida z pasa głównego asteroid